Hauptfeuerwache bezeichnet:

 Hauptfeuerwache (Lübeck), Feuerwache in Lübeck
 Hauptfeuerwache (München), Feuerwache in München
 Hauptfeuerwache Berliner Tor, Feuerwache in Hamburg
 Hauptfeuerwache Mariahilf, Feuerwache in Wien
 Hauptfeuerwache Favoriten, Feuerwache in Wien